Gerardo Fernández o similar puede hacer referencia a:

Personas 
 Gerardo Fernández (1941-2000), crítico teatral uruguayo de destacada actuación en Buenos Aires, Argentina.
 Gerardo Fernández (1977-), ciclista profesional argentino.
 Gerardo Fernández Albor (1917-), médico jubilado y político español.
 Gerardo Fernández Fe (1971-), novelista y ensayista cubano.
 Gerardo Fernández Noroña (1960-), político y activista social mexicano.
 Oscar Gerardo Fernández Guillén (1949-), obispo católico costarricense.